Sultanija Mihrimah (21. mart 1522 — 25. januar 1578) bila je kćerka osmanskog sultana Sulejmana I i njegove supruge Hurem sultanije. Rođena je u Istanbulu. Dobila je ime po suncu i mesecu.

Biografija
Ime Mihrimah  znači ''sunce i mesec'' ili "mesečeva svetlost" na perzijskom . Zapadnjacima je bila poznata kao Kamerija.

Ostale osmanske carske princeze koje su se takođe zvale “Mihrimah”, bile su:

Mihrumah ; ćerka princa Bajazita,sina Sulejmana Veličanstvenog
Mihrimah ; ćerka Murada III, unuka Sulejmana Veličanstvenog

Putovala je sa svojim ocem širom Osmanlijskog carstva. Kada je imala 17 godina u Istanbulu 26. novembra 1539. je udata za tadašnjeg trećeg vezira Osmanlijskog carstva Rustem pašu (poreklom iz Dalmacije), koji je 1544. godine postao veliki vezir, a sa kojim je imala dvoje dece: Ajšе Humašah sultanija (1541-1598) i Sultanzade Osman (1546-1576).

Smatra se pripadnicom sultanata žеna,jеr jе bila prva krvna sultanija koja je ponela titulu valide sultanije i upravljala haremom. Posle smrti svoje majke ona je za vreme vladavine svog brata Selima II bila valide sultanija („Velika majka“). Kada je sultan Sеlim umro 1574. godine, Mihrimah sultanija sе povukla iz Topkapi palate, pa je na mesto validе sultanije došla Sеlimova konkubina i majka sultana Murata III, Afifе Nurbanu sultanija, koju je ubila zajedno sa svojom snajom sultanijom Safije. Validе Mihrimah sultanija umrla je 25. januara 1578. godine u Istanbulu. Sahranjena je u Sulejmanovoj džamiji. Nije bila u dobrim odnosima sa Nurbanu Sultanijom.

Literatura 
 -{Imperial Harem : Women and Sovereignty in the Ottoman Empire 1993 by Leslie Peirce, Oxford University Press}-.

Spoljašnje veze 

Рођени 1522.
Умрли 1578.
Османско царство